Ара́кс — железнодорожная станция Южно-Кавказской железной дороги на линии Тбилиси — Ереван. 
Расположена в 100 километрах от Гюмри и 54 километрах от Еревана. Названа по одноимённым селу и реке, вблизи которых расположена.

История 

Открыта в 1909 году в составе пускового участка Гюмри - Ереван. В 1966 году электрифицирована на постоянном токе (участок Ани - Армавир).

Деятельность 

Станция доступна для небольших и повагонных грузовых отправлений по параграфу.

Пассажирское сообщение по станции представлено двумя парами ежедневных электропоездов Ереван — Гюмри, останавливающиеся на станции Аракс.

Пассажирские поезда дальнего следования (зимний Ереван — Тбилиси и летний Ереван — Махинджаури) по станции не останавливаются с 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов по станции Аракс в Яндексе 
 Аракс в Транслогисте

Станции Армянской железной дороги
Железнодорожный транспорт Армении